Соревнования в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 8 и 9 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Во время соревнований были установлены следующие рекорды.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 8 августа 2018 года в 09:12 по западноевропейскому летнему времени (UTC+1).

Полуфиналы
Полуфиналы стартовали 8 августа 2018 года в  17:04 по западноевропейскому летнему времени (UTC+1).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Переплыв 
Переплыв стартовал 8 августа 2018 года в 18:40 по западноевропейскому летнему времени (UTC+1).

Финал 
Финал стартовал 9 августа 2018 года в 16:50 по западноевропейскому летнему времени (UTC+1).

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018